Blancard oder Blankaart ist der Familienname von

 Jarred Blancard
 Steven Blankaart